Galícia (Europa Central) — região histórica situada no oeste da actual Ucrânia e sul da Polónia
 Galiza — em espanhol: Galícia, uma forma por vezes também usada no Brasil
 Galécia (em latim Gallæcia) — província romana no noroeste da península Ibérica

Ver também 
 Galícia Esporte Clube — clube de futebol da Bahia, Brasil
 Fútbol Club Deportivo Galicia (Deportivo Galicia) — clube de futebol da Venezuela

Desambiguações de topônimos